En tonande alveolar lateral frikativa är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som  (en ligatur av l och Ʒ).

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonande alveolara laterala frikativan:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är alveolar, vilket betyder att den uttalas genom att tungan eller tungspetsen trycks mot tandköttet bakom övre tandraden.
 Den är en lateral frikativa, vilket betyder att luftflödet går genom förträngningar om sidorna av tungan.

Användning i språk 
Den tonande alveolara laterala frikativan återfinns bland annat i zulu, xhosa och mongoliska.

Fonetik
Konsonantljud